8-я ударная авиационная группа — оперативная авиационная группа в Великой Отечественной войне, созданная для решения оперативных (оперативно-тактических) задач самостоятельно и в составе фронтов во взаимодействии с войсками (силами) и средствами других видов вооруженных сил (родов войск (сил)) в операциях сухопутных войск и военно-морских сил.

Наименование 

 8-я ударная авиационная группа

Создание группы 
8-я ударная авиационная группа сформирована 5 апреля 1942 года на основании Приказа НКО.

Переформирование группы 
8-я ударная группа 18 мая 1942 года Приказом НКО была обращена на формирование 226-й штурмовой авиационной дивизии.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 5 апреля 1942 года по 18 мая 1942 года.

Командир группы

В составе соединений и объединений

Состав

Участие в операциях и битвах 
 операции Брянского фронта
 Болховская операция - с 9 по 20 апреля 1942 года

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Авиационные группы СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Участники Болховской операции